Slovenija:

 Čeplje (Kočevje, Slovenija), naselje u općini Kočevje 
 Čeplje (Litija, Slovenija), naselje u općini Litija 
 Čeplje (Lukovica, Slovenija), naselje u općini Lukovica 
 Čeplje (Vransko, Slovenija), naselje u općini Vransko